

Mythologie 
 Persée, vainqueur de la Méduse et époux d'Andromède.

Antiquité 
 Persée de Macédoine, roi de Macédoine.
 Persée, mathématicien grec (env. -150).

Astronomie 
 Persée, constellation.

Musique 
 Persée, tragédie lyrique de Jean-Baptiste Lully.

Arts plastiques 
 Persée, assisté par Minerve, pétrifie Phinée, peinture de Jean-Marc Nattier ;
 Persée couronné, peinture de Rubens ;
 Persée délivrant Andromède, peinture de Rubens ;
 Persée délivrant Andromède, peinture de Piero di Cosimo ;
 Persée dérobant l'œil des Gréés, gravure de Georges Reverdy ;
 Persée et Andromède, peinture de François Lemoyne ;
 Persée et Andromède, peinture de Frederic Leighton ;
 Persée secourant Andromède, peinture de Joachim Wtewael ;
 Persée tenant la tête de Méduse, sculpture de Benvenuto Cellini (1554).

Marine de guerre 
 Persée, sous-marin français de la classe 1 500 tonnes.
 Persée, chasseur de mines de la Marine nationale française.
 CVS401 Perseus, missile antinavire.

Édition 
 Persée, portail de revues scientifiques en sciences humaines et sociales en libre accès.